Дискография рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds, включающая 15 студийных альбомов, 3 концертных альбома, 2 сборника, 29 синглов, 5 видео-изданий и 1 трибьют-альбом группе.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видео-издания 
 The Road to God Knows Where — документальный фильм
 Live at the Paradiso — запись концерта 1992 года в Амстердаме
 Nick Cave and the Bad Seeds: The Videos — сборник видеоклипов
 God Is in the House — запись концерта 2001 года в Лионе
 The Abattoir Blues Tour — запись концерта 2003/2004 года в Лондоне
 20,000 Days on Earth – 2014
 One More Time With Feeling – 2017

Посвящения группе 
 Original Seeds: Songs that inspired Nick Cave and the Bad Seeds (17 января 2005 года)

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте группы 

Nick Cave and the Bad Seeds